Colle di Santa Libera – valico dell'Appennino ligure
 Cappella di Santa Libera – chiesa di Calice Ligure
 Chiesa di Santa Libera – chiesa di Verona
 Liberata da Como - religiosa italiana, venerata come santa nella tradizione cristiana occidentale